Cinema e televisão
Passion (filme de 1954), faroeste com Cornel Wilde e Yvonne de Carlo
Paixão (filme de 1982), de Jean-Luc Godard (Passion, no original)
Passion (filme de 2012), de Brian De Palma
A Paixão de Cristo, de Mel Gibson
Passions, telenovela estadunidense

Música
Passion (álbum de Geri Halliwell)
"Passion" (canção de Utada Hikaru)
Aviação
Passion Air (companhia aérea ganesa)

Desambiguação